Komuz peut désigner deux types d'instruments de musique asiatiques :
 une guimbarde
 un luth kirghiz

Voir également 
 Kobyz

Instrument de la musique turque
Instrument de la musique kirghize